betrekking hebbend op de stad Wenen
 Weens (schaakopening)
 Weens gambiet
 Weens rondo